Ислам Кончиев (род. 16 апреля 2000 года, Сержень-Юрт, Шалинский район, Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств, представитель наилегчайшего веса, выступает на профессиональном уровне с 2018 года. Победитель Grand Prix ACA в легчайшем весе (2021).

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
   Grand Prix ACA 2021
 Чемпион в наилегчайшем весе.

Статистика ММА

Ссылки 
 Профиль Ислама Кончиева на сайте Sherdog
 Профиль Ислама Кончиева на сайте Fighttime

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Чечни